Het Nederlands kampioenschap schaken voor vrouwen 2013 werd (samen met het Nederlands kampioenschap algemeen) gespeeld van vrijdag 5 t/m donderdag 11 juli 2013 in het Amsterdam Science Park in de vorm van een rond toernooi met 8 deelneemsters. Kampioene werd Lisa Schut met 6 punten uit 7 partijen. Op de tweede plaats eindigden Anne Haast en Tea Lanchava (beide 4 pt.).

Eindstand met scoretabel

Externe links
 Toernooi op Amsterdam chess

Sportevenement in Amsterdam
Schaken in 2013
2013